Йигрем Демелаш — эфиопский бегун на длинные дистанции. Чемпион мира среди юниоров 2012 года в Барселоне.

Выступать на соревнованиях начал в 2011 году. Серебряный призёр 10-километрового пробега Great Ethiopian Run 2011 года с результатом 28.44. На мемориале Ван-Дамма 2012 года финишировал 4-м в забеге на 10 000 метров, установив личный рекорд 26.57,56 — это 41-е место в списке самых быстрых бегунов на этой дистанции.

14 октября 2012 года занял второе место на 4-мильном пробеге в Гронингене. Занял 69-е место на чемпионате мира по кроссу 2013 года.

На Олимпийских играх 2016 года занял четвёртое место на дистанции 10 000 метров, всего 0,01 сек уступив бронзовому призёру.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года